El nombre de Catedral de la Inmaculada Concepción, o cualquiera de sus variantes:
 Catedral de la Inmaculada, Catedral de la Santísima Concepción, Catedral de la Concepción, Catedral de la Purísima Concepción o Catedral de Nuestra Señora de la Concepción, Catedral de la Inmaculada Concepción de la Virgen María es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como catedrales en honor de la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción.

Catedrales en

Catedral de Nuestra Señora de la Concepción, de Sumbe

Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de La Plata;
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Quilmes.
 Catedral Basílica Inmaculada Concepción del Buen Viaje, en Morón.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Venado Tuerto.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Reconquista.

Catedral de la Inmaculada Concepción, en Concepción

Catedral de la Inmaculada Concepción, en Abaetetuba
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en Guarulhos

Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Uagadugú.

Catedral de la Inmaculada Concepción, en Edmundston

Catedral de la Santísima Concepción, de la ciudad de Concepción;
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Iquique.

Catedral de la Inmaculada Concepción, en la ciudad de Chengdu.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en la ciudad de Hangzhou.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en la ciudad de Hong Kong.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en la ciudad de Nankín.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Pekín.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Urumchi.

Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Armenia.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Bogotá.
 Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, del municipio de Cáqueza.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Ibagué.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Medellín.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Neiva.
 Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en Santa Fe de Antioquia.

Catedral de la Inmaculada Concepción, en Jeju;
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en Seúl.

Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, en Cienfuegos;
 Catedral de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Cuenca.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la localidad de Puerto Baquerizo Moreno.

Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Vitoria.

Catedral de la Inmaculada Concepción, en Biloxi
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en Brownsville
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en Burlington
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en Camden
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en Crookston
 Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en Denver
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en Filadelfia
 Catedral de la Inmaculada Concepción, Fort Wayne
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en Kansas City
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en Lake Charles
 Catedral de la Inmaculada Concepción, Memphis
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en Siracusa
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en Springfield
 Catedral de la Inmaculada Concepción, en Wichita
 Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en Mobile

Basilika ng Kalinis-linisang Paglilihi
 Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en Manila 
 Catedral de la Inmaculada Concepción de Cubao

Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Puerto Barrios.
 Catedral que alberga a la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Guatemala.
 Templo de la Patrona Inmaculada Concepción, de la ciudad de Guatemala.

Catedral de la Inmaculada Concepción, en Salónica

Catedral de la Inmaculada Concepción, en Juticalpa

Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Medan.

Catedral de la Inmaculada Concepción, Antananarivo

Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Córdoba.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Matehuala.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Mazatlán.
 Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Monterrey.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Puebla.
 Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Xalapa.

Catedral de la Inmaculada Concepción, de la localidad de Bar

Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, de Inhambane

Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Managua.

Catedral de la Inmaculada Concepción y de San Juan Bautista, de la ciudad de Penonomé, en Coclé.
 Catedral de la Inmaculada Concepción en Colón

Catedral de Nuestra Señora de la Concepción, de Santarém.

Catedral Inmaculada Concepción, de la ciudad Concepción de La Vega

Catedral de la Inmaculada Concepción, en Sligo.

Catedral de la Inmaculada Concepción, en la ciudad de Moscú.

Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Basseterre

Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en Castries

Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en Victoria

Catedral de la Inmaculada Concepción, en Pella

Catedral de la Inmaculada Concepción, en Chanthaburi

Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Taipéi.

Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Ho Chi Minh'.